Sengi peut être :

 Sengi, petit mammifère insectivore ;
 Sengi, unité monétaire valant 1/10 000 de zaïre.
 Sengi, application Electron pour le Fediverse.